Morfologija ili oblikoslovlje (od grč. μορφή, morphé = oblik i λόγος, lógos = riječ) je znanstvena disciplina koja se bavi proučavanjem oblika i građe.

 Morfologija (biologija) - grana biologije koja proučava oblik i građu biljnih i životinjskih organizama
 Morfologija (jezikoslovlje) - grana jezikoslovlja koja proučava vrste riječi i njihove oblike 
 Geomorfologija - grana geologije koja proučava postanak reljefa i njegov razvoj, te procese koji ga oblikuju
 Urbana morfologija - proučava fizički oblik gradova
 Morfološka klasifikacija galaksija je pojam koji se u astronomiji najčešće podrazumijeva pod pojmom "morfologija", vidi i klasifikacija galaksija
 Morfološka podjela oblaka je podjela oblaka prema visini i obliku.